Ramuliseta är ett släkte av tvåvingar. Ramuliseta ingår i familjen Ctenostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Ramuliseta